De Europa Top-12 is een Europees tafeltennistoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Europese Tafeltennisunie (ETTU). Hierin nemen zowel de twaalf sterkste spelers als de twaalf sterkste speelsters van Europa het tegen elkaar op. Er werd voor de eerste maal gespeeld in Lausanne, Zwitserland, van 7 t/m 9 februari.

Het is de laatste maal dat er gespeeld wordt door de beste 12 Europese mannen en vrouwen. De naam van het toernooi werd na dit toernooi dan ook aangepast van Top-12 naar Top-16.

Titelverdediger bij de mannen was de Duitser Dimitrij Ovtcharov en bij de vrouwen de Duitse Wu Jiaduo. Beiden prolongeerden hun titel niet.

Uitslagen mannen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Vijfde t/m achtste plaats

Uitslagen vrouwen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Vijfde t/m achtste plaats

Externe links 
  Uitslagen

Tafeltennis in 2014